Krevlorneswath del Clan Deathwok, o più semplicemente Lorne, è un personaggio della serie televisiva Angel, interpretato da Andy Hallett.

Appare sin dal primo episodio della seconda stagione in qualità di guest star e tale rimarrà fino al tredicesimo episodio della quarta stagione; anche se dalla terza in poi si può dire appaia praticamente in ogni episodio. Dal quattordicesimo episodio della quarta stagione e in tutta la quinta ed ultima stagione è inserito come presenza fissa nel cast. In totale appare 67 episodi, 30 dei quali da presenza fissa.

Il suo nome viene rivelato nel diciannovesimo episodio della seconda stagione, prima di allora viene semplicemente chiamato "Il gestore del Caritas" (The Host).

Biografia del personaggio

Da Pylea a Los Angeles
Krevlorneswath nacque in un mondo parallelo di nome Pylea da un clan di demoni empatici guerrafondai denominato clan Deathwok. Lorne, come preferisce essere chiamato, è l'ultimo nato di tre fratelli, di cui uno venne mangiato dai genitori per motivi imprecisati ed un altro è il danzatore Numfar. A differenza dei suoi simili, demoni amanti della guerra e di tutto ciò che la riguarda, Lorne fin da piccolo ha sempre sentito che gli mancava qualcosa senza però riuscire a capire cosa. Egli si comportava in maniera diversa da tutti i suoi simili, dimostrando di avere un animo gentile e di non tollerare il razzismo verso gli umani (a Pylea una minoranza denominata "mucche") nonché di flirtare con loro nonostante sia considerato un disonore, oltretutto decide di non addestrarsi al combattimento e di non partecipare alle battute di caccia, diventando subito il disonore del suo clan. Lorne è da sempre un'amante della bellezza e delle arti.

Un giorno, nel 1996, mentre camminava nel bosco vide un portale che distorceva il suo mondo e mostrava qualcos'altro, decise di entrarvi e così si ritrovò in uno scantinato di un palazzo abbandonato a Los Angeles e per la prima volta ascoltò la musica che proveniva da fuori la sua dimensione e capì in quel momento cosa gli era mancato per tutta la sua vita, decidendo dunque di rimanere in quel mondo tanto diverso dal suo.

Il Caritas
In breve scoprì il suo potere di lettura dell'anima legato al canto e, dunque, decise di aprire un locale di karaoke proprio nello stesso scantinato in cui era capitato al suo arrivo sulla Terra. Il locale, battezzato "Caritas" (parola in latino che significa "pietà"), divenne a breve un bar particolare visto e frequentato da tutti i generi di demoni oltre che dagli umani. A proteggere gli uomini e per evitare le liti tra demoni sul bar c'è un incantesimo: il Sanctuary, che vieta a questi ultimi di usare ogni tipo di violenza sugli altri.

Il Caritas è un locale particolarmente frequentato dalla malavita e dal sottobosco criminale poiché le percezioni del demone dopo le performance canore dei visitatori si rivelano particolarmente utili e ricche di informazioni. In questo modo conosce Angel, cui inizialmente fa da informatore e da ammonitore durante le sue indagini.

Lorne parteciperà più direttamente all'azione solo quando la Angel Investigations farà meta a Pylea per salvare Cordelia. Dopo l'esperienza del ritorno alle radici Lorne deciderà di non rimanere poiché predilige la Terra alla dimensione natia.

Il bar viene distrutto tre volte prima che Lorne decida di non riaprirlo più. La prima volta dall'auto di Angel al ritorno da Pylea dopo aver salvato Fred e Cordelia, la seconda volta dalla squadra di Gunn che seguendo un nuovo membro, Gio, decise di sterminare senza alcuna differenza tutti i demoni, anche quelli pacifici, e l'ultima volta quando Holtz vi lanciò dentro una bomba per sterminare tutta la squadra che si trovava al suo interno ma che fortunatamente riuscì a scappare da un passaggio segreto. Quella stessa notte Connor venne al mondo.

La squadra
Dopo la distruzione della sua casa Lorne si trasferisce all'Hyperion Hotel da Angel, dove diventa parte della squadra aiutandoli a risolvere diversi casi grazie al suo talento naturale di lettura dell'anima e diplomazia.

Alla fine della terza stagione, lascia il gruppo per iniziare una carriera di cantante a Las Vegas, Nevada. Un signore del crimine però lo costringe, minacciando di uccidere degli innocenti, a usare la sua capacità empatica, d'individuare tra i membri del pubblico quelli con un futuro promettente, così da poterlo rubare. Torna a Los Angeles dopo essere stato salvato da Angel, Gunn e Fred. Successivamente aiuterà Cordelia a riacquistare la memoria perduta dopo la sua finta ascensione e partecipa alla battaglia contro Jasmine.

Nella quinta e ultima stagione dello show, Lorne diventa il nuovo capo della divisione spettacoli della Wolfram & Hart a seguito dell'unione tra questi e la Angel Investigations, svolgendo il suo lavoro con estrema facilità.

Dopo la morte di Fred la sua bontà è lentamente sostituita da un cinismo e un crescente disgusto di sé e della sua posizione di "veggente" per Angel e i suoi amici ed anche per un odio profondo per Illyria, in particolare quando Gunn viene abbandonato in una dimensione infernale per recuperare Lindsey McDonald (l'unico a possedere informazioni utili al gruppo).

Alla fine della serie, prenderà parte al piano di Angel di distruggere il Circolo della Spina Nera. Il demone eseguirà fino alla fine gli ordini del vampiro anche quando scoprirà che il suo compito è uccidere Lindsay McDonald, disgustato Lorne sparerà tre colpi di pistola all'uomo, uccidendolo. Subito dopo lascerà Los Angeles e il gruppo per sempre.

Caduta di Los Angeles

Lorne non riesce ad uscire da Los Angeles prima che i Soci Anziani della Wolfram & Hart spediscano la città all'inferno per punire la ribellione di Angel e, dunque, il demone si trova ad assistere la gente di Silver Lake dagli assalti dei demoni. Dopo aver stabilito un'area protetta nel territorio suddetto grazie al Sanctuary ed all'aiuto di una strega, Lorne verrà eletto leader di Silver Lake dai cittadini e farà di tutto per rendere il suo territorio "un paradiso in mezzo all'inferno".

Inizialmente tenta di rimanere neutrale nella guerra tra le varie gang di Los Angeles per riprendersi la città, ma poi si schiera dalla parte di Angel. Successivamente, dopo la cancellazione di quanto avvenuto dalla caduta di LA all'inferno in poi tramite uno stratagemma di Angel contro i Soci Anziani, ed il conseguente ritorno della città sulla terra rimarranno nelle menti di tutti solo i ricordi di quel periodo e, dunque Lorne al pari del resto della Angel Investigations sarà proclamato eroe cittadino.

Successivamente scoprirà d'aver contratto il cancro a causa del tanto tempo passato lontano da Pylea o, forse, dell'aver compiuto un'azione tanto lontana dalla sua natura come l'omicidio di Lindsay.

Combatterà la sua ultima battaglia al fianco di Angel, Illyria e il Groosalugg contro tre entità denominate Discordia, Disarmonia & Cacofonia, le quali tentano di distruggere l'universo attraverso la Musica delle sfere, cantando tre note che le avrebbero rese il centro del cosmo distorcendo la trama della realtà. Nel momento in cui la realtà inizia a sfaldarsi il demone incomincia a cantare e, sacrificandosi, diviene il nuovo centro della musica delle sfere, fondendosi indissolubilmente con l'universo.

Tornati dal resto del gruppo Angel, Illyria e il Groosalugg riveleranno agli altri della morte dell'amico, che sembra aver passato parte della sua armonia alla trama dell'universo. Il Groosalugg commenta la morte del demone dicendo che:

Angel afferma che Lorne è ancora vivo da qualche parte nell'universo e sa bene quanto tutta la squadra sente la sua mancanza, non a caso, dal profondo dell'universo il demone verde, ascolta queste parole e commenta commosso:

Poteri e abilità
Lorne è un anagogico, ovvero un sensitivo capace di leggere nel profondo dell'anima per vedere l'aura di una persona. Tale potere può essere applicato solamente su chi sente cantare e grazie ad esso egli riesce a percepire i pensieri, le emozioni, distinguere la verità dalle menzogne e visualizzare passato, presente e futuro di una persona; comprendendo anche a quali eventi esatti dovrà prendere parte. Tale abilità non funziona solo in maniera conscia, ma anche in maniera istintiva, difatti può leggere l'aura anche a una persona che ascolta cantare di straforo.

Lorne è dotato di un udito strabiliante, che gli permette di sentire anche a chilometri di distanza e perfino di poter percepire suoni impercettibili all'orecchio umano come le frequenze radio udibili solo da cani e pipistrelli. Per un motivo non precisato inoltre, Lorne dimostra di avere anche un'elevata resistenza alle alte frequenze sonore.

Possiede inoltre alcune particolari abilità derivatagli dal clan Deathwok, come per esempio la capacità d'innalzare il livello vocale di un suo grido fino a livelli insopportabili per qualsiasi timpano, cosa che gli permette di infrangere i vetri e far esplodere i cervelli ad alcuni demoni, ma se ne serve più spesso per distrarre i nemici. Sempre a causa del suo retaggio demoniaco Lorne è immune agli effetti dell'alcol, cosa che gli permette di assumerne una quantità tale da rendere un essere umano alcolizzato o addirittura provocargli un arresto cardiaco, senza correre il benché minimo rischio. Fatto che alimenta la sua grande passione per i liquori.

Come ogni membro del clan Deathwok, Lorne è inoltre virtualmente indistruttibile, difatti è dotato di un fattore rigenerante che gli consente di sopravvivere anche se decapitato o se i suoi arti vengono separati dal corpo, a patto però che le sue membra non vengano mutilate dopo il dissemblamento.

Se insonne, Lorne dimostra inoltre alcuni poteri di manipolazione mentale fuori dall'ordinario, che gli permettono di stravolgere la mente delle persone attorno a sé: È stato in grado di far diventare il cinico Spike un incrollabile ottimista, di far comportare Wesley e Fred come due ubriachi sebbene fossero sobri, di far comportare Gunn come un cane che marchia il suo territorio urinando e di far avere un rapporto sessuale ad Angel ed Eve, nonché di manifestare fisicamente il suo subconscio come un mostro dotato di attributi fisici sovrumani, che attacca chiunque provochi la rabbia di Lorne, incluso il demone stesso. Ovviamente tali poteri svaniscono quando Lorne ritrova il sonno.

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Angel
Demoni nelle opere di fantasia
Cantanti immaginari
Baristi immaginari